Brachygluta är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1859. Brachygluta ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Brachygluta